Сезон 2018/19 е 95-то издание на най-горната дивизия в българския шампионат по футбол, организирана от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига.

Отбори 
През този сезон отборите са 14. Новите отбори от Втора лига е Ботев Враца

По градове 
 София – 5 отбора;
 Пловдив, Стара Загора  – 2 отбора;
 Варна, Велико Търново, Враца, Разград,  Русе  – 1 отбор.

Стадиони

Редовен сезон

Класиране

Резултати 

 Цветовеː Зелено – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Втора фаза 
Втората фаза в Първа професионална футболна лига 2022/23 ще се играе от 30 март 2019 до 3 май 2019 година. В тази фаза отборите се разделят на три плейофни групи на база класирането след края на редовния сезон (след 26-я кръг в шампионата):
 В първата група участват отборите класирани от 1 до 6 място в редвния сезон. В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.
 Във втората група играя отборите, които са завършили съответно на 7,10,11 и 14 място в редовния сезон. В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.
 В третата група играя отборите, които са завършили съответно на 8, 9 , 12 и 13 място в редовния сезон.  В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.

Първа група (1-6 място) 
В първата група участват отборите класирани от 1 до 6 място в редвния сезон. В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.

Втора група (7; 10; 11; 14 място) 
Във втората група играя отборите, които са завършили съответно на 7,10,11 и 14 място в редовния сезон. В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.

Трета група (8;9; 12 13 място) 
В третата група играя отборите, които са завършили съответно на 8, 9 , 12 и 13 място в редовния сезон.  В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.

Баражи за място

Бараж за крайно класиране

Бараж за 7-10 място

Полуфинал 

---

Финал

Бараж за 11-13 място

Полуфинал 

---

Финали

Финал за 11-то място

Финал за 13-то място

Крайно класиране 

  Отборът завършил на 1-во място - Класира се ВКК на ШЛ 2019/20 
  Отборът завършил на 2-ро място – Класира се ПКК  на Лига Европа за сезон 2019/20 
  Отборите завършили на 3-то и 7-мо място играят баража за участие в ПКК на Лига Европа  за сезон 2019/20
 Отборът завършил в крайното класиране на трето място - печели баража за участие в ПКК на Лига Европа за сезон 2019/20 
 Отборът завършилия на 7-мо в крайното класиране - губи баража за участие в ПКК на Лига Европа за сезон 2019/20 
 Завършилия на 10-то място в крайното класиране се класира за участие в ВКК на Лига Европа за сезон 2019/20  като носител на КБ 2018/19
 Завършилия на 12-то място - Губи баража за Първа лига и ще играе през следващия сезон в Втора лига
 Завършилия на 13-то място - Печели баража за Първа лига и остава през следващия сезон в Първа лига
  Завършилия на 14-то място - е изваден от първенството с решение на БФС от 7 май 2019 в резултат на което всички оставащи мачове до края на сезона на отборът на Верея се обявят със служебния резултат 3:0 в полза на съперниците им.

Финални баражи

Бараж за Лига Европа

Бараж за Първа Лига

Източници 
 Първа лига 2018/19

2018
2018
Сезон 2018/19 във футбола